Сторожевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область

 Сторожевское 1-е сельское поселение — входит в Острогожский район.
 Сторожевское 2-е сельское поселение — входит в Лискинский район.

Карачаево-Черкесия 

 Сторожевское сельское поселение — входит в Зеленчукский район.

Коми 

 Сторожевское сельское поселение — входит в Корткеросский район.

Липецкая область

 Сторожевское сельское поселение — входит в Усманский район.